Blairlogie bezeichnet

 einen Ort in Neuseeland, siehe Blairlogie (Neuseeland)
 ein „Conservation Village“ in Schottland, siehe Blairlogie (Schottland)
 ein britisches Schiff, versenkt von U30, siehe Blairlogie  (Schiff)